

Caratteristiche tecniche

Giocatore 
Difensore centrale, poteva essere schierato anche come centrocampista.

Allenatore 
Applicava spesso un 4-3-3 difensivo con il Vitesse.

Statistiche 
Statistiche aggiornate al 23 febbraio 2023; in grassetto le competizioni vinte.

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali
Campionato olandese di seconda divisione: 1
Vitesse: 1988-1989

Ajax: 1993, 1994

Ajax: 1993-1994, 1994-1995

Competizioni internazionali

Ajax: 1994-1995

Allenatore
Coppa d'Olanda dilettantistica - Distretto est: 1
Bennekom: 2003-2004

Beloften Eredivisie: 2
Jong Ajax: 2004, 2005

Anderlecht: 2012-2013

Anderlecht: 2012, 2013

Genk: 2020-2021

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni